Пе́чский о́круг:
 Печский округ — административная единица частично признанной Республики Косово
 Печский округ — административная единица автономного края Сербии Косово и Метохия